Christian Beaudin, né le  à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret), est un photographe, écrivain et rédacteur français. Photographiant la Loire, la nature et les oiseaux, il se spécialise dans la photographie animalière et naturaliste.

Biographie 
Passionné de photographie dès son plus jeune âge, c’est en 2008 qu’il en fait son métier. Il rédige également des articles concernant la Loire, la nature et la région Centre. La plupart de ses expositions se font à ciel ouvert, sur les quais, dans les parcs, les jardins…

Carrière de rédacteur photographe 
En 1980, il rédige son premier article pour le journal la République du Centre, puis il y travaille de 2009 jusqu'en 2013, année où il fonde avec sa femme Cécile Richard un journal d'information régional : Canton Infos. Il en est le Rédacteur en Chef, éditorialiste.

En 2012, il fait partie des rédacteurs et photographes réguliers du magazine Terres de Loire, il a participé du  jusqu'au .

Ses photos sont utilisées par le Comité Départemental de Tourisme du Loiret, elles sont présentes notamment dans les livrets touristiques (Esprit nature, Tourisme Magazine, Idées Sorties...), pour Orléans Mag, ainsi que pour la ville d'Olivet.

En 2013, ses photos du Festival de Loire font la couverture du magazine Fluvial, où il rédige un article sur cet événement. Une de ses photos représente également le Festival sur le site le Figaro.fr.

Carrière d'artiste photographe 
Sa carrière d’artiste photographe commence en 2006, année où il organise sa première exposition photo à Germigny-des-Prés. Depuis, il est régulièrement l’invité d’honneur de nombreuses expositions telles que les rencontres photographiques de Lamotte-Beuvron, le salon Arts-mêlés à Lorris, les rencontres photographiques d'Ingré…

En 2011, la Fédération Photographique de France (FPF) le sollicite pour faire partie des jurys du concours national 1 Image Projetée. Il est également juge pour plusieurs concours photographiques régionaux, comme celui du Liger Club, le concours Critérium du Photo Ciné Club Orléanais, le concours photo organisé par la Maison de la Loire du Loir-et-Cher de Saint-Dyé-sur-Loire, etc.

En 2014, il a également été juge pour les concours régionaux organisés avec la FPF, le concours régional Image Projetée et le concours régional Image Projetée Monochrome.

En 2016, il est juge pour la finale du championnat et coupe de France de photographie Nature, Image Projetée, de la Fédération Photographique de France

Avec ses compétences photographiques et sa connaissance de la Loire, il anime et participe à des conférences sur le fleuve et la photographie. En 2011, il s’exprime lors de la conférence « Photographier la Loire » à Jargeau. En 2012, à Sandillon et à Vienne-en-Val, il participe et organise les conférences « Lumières de Loire ».

Carrière de photographe écrivain 
Ses expositions mais surtout sa passion pour la Loire et la photographie donnent lieu à la publication de quatre livres : Passeurs de Loire en 2007, Lumières de Loire en 2009, La Loire et ses hommes en 2012 et Loire intime en 2013. Photographier le fleuve lui permet de travailler les reflets, les nuances, jouer avec la lumière :

« Ce qui me passionne [...], c’est l’écriture par la lumière, ce que signifie photographie. [...] Montrer la lumière et se rapprocher de la peinture, la question que je pose c'est si la photographie ne serait pas la peinture de l’instant. » - Christian Beaudin

Le livre qui va le révéler au public est Lumières de Loire, il lui vaut une participation à l’émission Vues sur Loire en janvier 2011.

Puis son livre La Loire et ses hommes confirme ce succès : « Christian Beaudin a […] dédicacé son troisième livre sur la Loire […], véritable hommage au fleuve et aux hommes qui, aujourd'hui, perpétuent les traditions ligériennes. » - La République du Centre, Guillard Bernard.

En décembre 2012, il participe à l’émission de radio France Bleu Orléans venu l’interviewer, à l’occasion de la publication de son livre, à la Librairie Passion Culture à Orléans.

La même année, il est sollicité par Jean-François Lecompte pour illustrer son livre Vézelay, une église guerrière.

« Histoire, géographie, architecture, théologie... pas une seule dimension n’échappe au regard acéré de l’illustrateur et à l’esprit encyclopédique de l’auteur. » La Croix, Antoine Peillon.

Puis son quatrième livre Loire intime accrédite son talent de photographe et d’écrivain :

« Son travail d’artiste photographe sait saisir et restituer la magie des lumières de Loire. Entre photographie et peinture, l’auteur vous invite dans son intimité ligérienne où brumes matinales et couchers de soleil sont le reflet de l’âme de l’instant. » - Librairie Passion Culture Orléans.

L’émission Vues sur Loire s’intéresse de nouveau à Christian Beaudin et lui consacre son émission du 29 mars 2014. (Diffusée sur France 3 Centre Val de Loire, Bourgogne-Franche Comté, Nord-Ouest, Pays de Loire, Limousin et Poitou-Charentes).

Auteur reconnu des éditions du Jeu de l’Oie, il a co-écrit et illustré les livres Villemurlin, histoires d’un village de Sologne (2014) et Cerdon du Loiret, Porte de Sologne (2015).

En 2015, il signe un nouvel ouvrage sur la Loire avec Instantanés du Festival de Loire.

À l'occasion des vingt ans des Heures Historiques de Sully en 2016, il publie un livre photographique sur cette manifestation devenue le plus grand rassemblement français de reconstitueurs historiques. "Les Heures Historiques de Sully" est un livre-CD qui rassemble près de 2000 photos de cet événement; les textes sont de Cécile Richard.

C'est dans le cadre majestueux de l'église Saint-Germain de Sully-sur-Loire qu'il expose en 2016 "Lumières de Loire". Ses panneaux géants remportent l'adhésion du public qui vient très nombreux. Il fait paraître ensuite le livre "Oiseaux des jardins et de nos campagnes", dont Cécile Richard écrit les textes.

Le 14 juillet 2017, France 3 Centre réalise un direct de la Galerie d'Art que Christian Beaudin et les Éditions du jeu de l'Oie viennent d'ouvrir à Châteauneuf-sur-Loire, « Lumières de Loire »

En octobre 2021 sort son nouvel ouvrage "Le Grimoire" rencontre artistique avec Danielle Gard-Parfait 

Il expose du 16 octobre au 24 octobre 2021 à la mairie de Combleux.

Expositions

Individuelles 
 2006 : à Germigny-des-Prés.
 2008 : Lumières de Loire, exposition permanente à la capitainerie d'Orléans et sur les quais.
 2011 : Lumières de Loire à Lorris.
 2012 : Lumières de Loire et Oiseaux de nos jardins à Tigy à l'occasion du Festival Culture & Nature.
 2013 : Loire intime à Orléans.
 2014 : Oiseaux de nos jardins à Rambouillet à l'occasion du Festiphotos.
 2014 : Loire intime à Germigny-des-Prés.
 2015 : Oiseaux de nos jardins à Briare au château de Trousse-Barrière.
 2015 : Instantanés du Festival de Loire à Jargeau à la Maison de Loire du Loiret.
2016 : Lumiéres de Loire au petit Bouchon à Orléans 
 2016 : Lumières de Loire à Sully-sur-Loire en l'église Saint Germain
 2017 : Clichés de nos villages au Musée de l'Artisanat Rural à Tigy
 2017 : Envolées ! Galerie Rives Mauves à Meung-sur-Loire
 2017 : Icon'graphie à la Galerie Lumières de Loire Châteauneuf-sur-Loire
 2017 : Nature ligérienne Invité d'honneur du club Lourymages à Loury
2018 :  Festival des Étangs à Souesmes, exposition extérieure
2018 : Exposition et Animation à l'EHPAD Saint-Joseph à Orléans 
2018 : Biodiversité de nos territoire Invité d'honneur de la ville de Bellegarde, exposition extérieure à Bellegarde du Loiret
2019 : Exposition photographique permanente dans la boutique éphémère des Éditions du jeu de l'oie à Saint-Benoi-sur-Loire 
2019 : Festival des Lumières de Loire à Saint-Ay dans le Loiret.
2021 : Photo-synthèse à la Mairie de Combleux.

Collectives 
 2010-2011 : Regards Intimes au Muséum d'Orléans, exposition avec deux autres photographes Didier Ducanos et Olivier Lasbley.
 2011 : Oiseaux de mon jardin à l'Arboretum national des Barres.
 2013 : au domaine du Ciran, une première exposition Oiseaux de nos jardins avec le photographe Olivier Lasbley, puis une seconde mêlant les photographies de Christian Beaudin et les sculptures de Jean-François Cavaillé.
 2014 : Oiseaux de nos jardins, invité par la Galerie du Lion au premier Festival International Cœur de France, il expose dans les jardins du château d'Ainay-le-Vieil.
2015 : Invité d'honneur au Château de Saint-Jean-le-Blanc.
2015 : La vie sauvage dans l'objectif au Château de Trousse Barriere à Briare 
2015 : invité d'honneur de l'exposition de l'amicale régionaliste à Orléans 
2017 : Envolée à la Galerie Rive Mauve de Meung-sur-Loire 
2018 : Art' Gens à Cerdon du Loiret

Livres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 .
 .

Notes et références

Liens externes 
 
 

Naissance en juillet 1961
Naissance dans le Loiret
Photographe français